Scott kan syfta på:

 Scott (cykelstall) – tidigare namn på ett spanskt/schweiziskt cykelstall
 Scott (sportutrustningstillverkare) – en Schweizisk sportutrustningstillverkare av skidor, stavar, cyklar, med mera
 Cirkus Scott – en svensk cirkus

Personer
 Scott (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Förnamn
 Scott Askham (född 1988), engelsk MMA-utövare
 Scott Joplin, amerikansk tonsättare 
 Scott Walker (musiker), amerikansk popsångare

Geografi

Kanada 
1 Scott (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,

USA 
2 Scott, Louisiana, ort, Lafayette Parish, 
3 Scott, Ohio, ort, Van Wert County, 
4 Scott Air Force Base, Illinois,

Se även
 Scott City – flera
 Scott County – flera

Se även
 Scotts

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn